Malmö Fotbollförening (eller Malmö FF) är en svensk professionell fotbollsklubb baserad i Malmö. Klubben är medlem i Skånes Fotbollförbund och spelar sina hemmamatcher på Swedbank Stadion. Sedan Malmö FF grundades den 24 februari 1910 har man blivit Svenska mästare 22 gånger och vunnit Svenska cupen 15 gånger, vilket gör den till den mest framgångsrika klubben i Sverige sett till antalet vunna titlar. De har även vunnit Allsvenskan fem gånger under de år då mästerskapstiteln tillföll det lag som vann slutspelet, vilket är totalt 25 seriesegrar för klubben. Klubbar spelar i Allsvenskan säsongen 2015; Malmö FF:s 15:e raka säsong i högsta divisionen och deras 80:e sammanlagt. Klubbens största rivaler är Helsingborgs IF, IFK Göteborg och historiskt IFK Malmö.

Malmö FF:s seniorlag har tävlat i flera olika ligor och statistiken mot de klubbar de mött i dessa är listade nedan. Det lag som Malmö FF har mött flest gånger i ligan är AIK från Solna, vilka Malmö FF har spelat 151 ligamatcher mot. AIK är laget vilka Malmö FF har vunnit och spelat flest oavgjorda matcher mot, 68 respektive 43 stycken. IFK Göteborg från Göteborg är laget vilka Malmö FF har förlorat flest matcher, 52 stycken. Malmö FF har gjort flest ligamål mot AIK, vilka de gjort mål på 245 gånger. Klubben som har gjort flest mål på Malmö FF i ligatävlingar är IFK Göteborg, som har gjort 226 mål på de 145 gångerna klubbarna har mötts i ligan.

Teckenförklaring 

Statistiken inkluderar matcher spelade i Division 2 Sydsvenska Serien (från 1920 till 1921 och sedan igen från 1923 till 1928), Svenska serien (endast för säsongen 1922/1923), Division 2 Södra (från 1928 till 1931 och sedan igen från 1934 till 1936), Superettan (endast för säsongen 2000) och i Allsvenskan (från 1931 till 1934, från 1936 til 1999 och sedan igen från 2001 till nutid).
Denna statistik inkluderar inte resultaten för playoff-slutspelet i Allsvenskan (som hölls 1982 och 1990). Resultaten från Mästerskapsserien (som hölls 1991 och 1992) är dock inkluderade. Playoff-slutspelet i Allsvenskan hölls i cupformat efter slutet på ligasäsongen för att avgöra vilka som blev nationella mästare, medan Mästerskapsserien var ett ytterligare ligaspel med samma mål.
För att undvika förvirring används nutida namn på motståndarna i hela listan. Varje klubbs tidigare namn (ifall det fanns) anges i fotnoterna.
Säsongen som anges som den "första" betecknar den säsong då Malmö FF spelade en ligamatch mot det laget för första gången.
Säsongen som anges som den "senaste" betecknar den senaste säsongen en ligamatch mellan Malmö FF och det laget spelades. Nuvarande motståndare i samma liga som klubben inte har mött, har en tom ruta, vilket indikerar att det första ligamötet för säsongen inte ännu har ägt rum.
 † Lag med denna bakgrund och symbol i "Klubb"-kolumnen spelar för närvarande i samma liga som Malmö FF.
 ‡ Klubbar med denna bakgrund och symbol i "Klubb"-kolumnen är nedlagda.
S = spelade matcher; V = vunna matcher; O = oavgjorda matcher; F = förlorade matcher; GM = Gjorda mål; IM = Insläppta mål; Vinst% = procent av antalet vunna matcher totalt

Ligastatistik 
Statistiken är korrekt per den 4 november 2012.

a  Resultat i Allsvenskan, Superettan och Mästerskapsserien enligt källan: Lindahl, Allsvenskan genom tiderna och Superettan genom tiderna på www.bolletinen.se. Denna lista exkluderar matcher spelade i Allsvenskan 1933/1934 då Malmö FF blev diskvalificerade efter 13 matcher. För att se och verifiera informationen, skriv in "Malmö FF" i sökrutan till höger på sidan och tryck enter eller på "visa".
b  Resultat i Division 2 och Svenska serien enligt källan Smitt, 2009.

Fotnoter 
A.  Titeln "Svenska Mästare" har tilldelats vinnaren av fyra olika tävlingar under åren. Mellan 1896 och 1925 gick  titeln till vinnaren av Svenska Mästerskapet. Ingen klubb fick titeln mellan 1926 och 1930, trots att Allsvenskan spelades. 1931 återinfördes titeln och tilldelades vinnaren av Allsvenskan. Mellan 1982 och 1990 hölls ett playoff-slutspel i cupformat efter ligasäsongens slut för att avgöra vem som blev mästare. 1991 och 1992 gavs titeln till vinnaren av Mästerskapsserien, ett ytterligare ligaspel efter Allsvenskans slut. Sedan säsongen 1993 har titeln återigen tilldelats vinnaren av Allsvenskan.
B.  Statistik mot Krokslätts FF är inkluderat
C.  Statistik mot Falkenbergs GIK är inkluderat
D.  Statistik mot Malmö BI är inkluderat
E.  Statistik mot Café Opera/Djursholm är inkluderat
F.  Statistik mot Husqvarna IF är inkluderat
G.  Statistik mot IFK Kristianstad är inkluderat
H.  Statistik mot Lessebo GIF är inkluderat
I.  Statistik mot Panos Ljungskile SK är inkluderat
J.  Statistik mot Ludvika FfI är inkluderat
K.  Statistik mot BK Drott är inkluderat
L.  Statistik mot Ängelholms IF är inkluderat

Referenser 

Ligastatistik efter motståndare